Goundi du Sahara est un nom vernaculaire qui peut désigner en français deux espèces différentes de goundis, des petits rongeurs du désert :
 Ctenodactylus vali
 Massoutiera mzabi

Ctenodactylidae
Rongeur (nom vernaculaire)
Nom de rongeur ambigu